Штайнхорст (Лауэнбург) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Штайнхорст (Нижняя Саксония) — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.